HMS „Akbar” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez szereg okrętów Royal Navy:
 HMS „Akbar” – nieukończony 74-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate) z początku XIX wieku
 HMS „Akbar” – 54-działowy okręt liniowy IV rangi (ang. fourth-rate) z początku XIX wieku HMS „Cornwallis”, ex-East Indiaman „Marquis Cornwallis”, od 1811 roku nosił nazwę HMS „Akbar” i używany był jako transportowiec
 HMS „Akbar” – 74-działowy okręt liniowy III rangi (ang. third-rate) typu Vengeur z początku XIX wieku HMS „Hero”, którego nazwę wkrótce po zwodowaniu zmieniono na HMS „Wellington”; od 1862 roku nosił nazwę HMS „Akbar” i używany był jako okręt szkolny
 HMS „Akbar” – fregata z lat 40. XIX wieku
 HMS „Akbar” – okręt pancerny z lat 70. XIX wieku HMS „Temeraire”, który od 1904 roku używany był jako okręt szkolny pod nazwą HMS „Indus II”; od 1915 roku nosił nazwę HMS „Akbar”
 HMS „Akbar” (BAM-1) – zamówiony w USA trałowiec typu Catherine, który w 1943 roku wszedł do służby w US Navy jako USS „Champion” (AM-314), w 1972 roku został sprzedany Meksykowi, gdzie otrzymał nazwę ARM „Mariano Escobedo” (C72)

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów